Die Premjer-Liga 2003 war die zwölfte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 15. März 2003 und endete am 1. November 2003. Meister wurde ZSKA Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2002:
 Lokomotive Moskau
 ZSKA Moskau
 Spartak Moskau
 Torpedo Moskau
 Krylja Sowetow Samara
 Saturn Ramenskoje
 Schinnik Jaroslawl
 Dynamo Moskau
 Rotor Wolgograd
 Zenit St. Petersburg
 FK Rostow
 Alanija Wladikawkas
 Uralan Elista
 Torpedo Metallurg Moskau

Die beiden Aufsteiger:
 Rubin Kasan
 Tschernomorez Noworossijsk

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2003
Premjer-Liga-Saison